Hydrocotyle dregeana är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Hydrocotyle dregeana ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
dregeana